Cavaliere ima više značenja:
 Cavaliere, Cosenza
 Cavaliere, Vicenza